Champvans-les-Moulins
Champvans (Haute-Saône)
Champvans (Jura)

Desambiguações de topônimos